Не́стурх — фамилия. Известные носители:
 Нестурх, Михаил Фёдорович (1895—1979) — советский приматолог и антрополог, доктор биологических наук (1962), профессор (1967).
 Нестурх, Фёдор Павлович (1857—1936) — русский и советский архитектор, художник, педагог, общественный деятель.